Karlshorst ist der Name folgender Orte:
 Berlin-Karlshorst,  ein Ortsteil im Berliner Verwaltungsbezirk Lichtenberg
 Gut Karlshorst, ein ehemaliges Vorwerk des Gutes Hohehorst im Landkreis Osterholz in Niedersachsen
 Karlshorst, Ort im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Pszczółki (Mikołajki) im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Karlshorst steht außerdem für:
 Sender Karlshorst, ein Musikalbum des deutschen Künstlers Rummelsnuff
 Trabrennbahn Karlshorst, eine Pferderennbahn im Berliner Verwaltungsbezirk Lichtenberg
 Zimmertheater Karlshorst, ein Berliner Amateurtheater

Siehe auch:
 Karl Horst